Trois-Rivières – città canadese del Québec
 Trois-Rivières – città della Guadalupa